Les Askeptosauroidea forment une super-famille éteinte de « reptiles » marins de l'ordre des thalattosauriens. Ils constituent l'une des deux principales super-familles de Thalattosauria, l'autre étant les Thalattosauroidea. Les Askeptosauroidea ont vécu au cours du Trias, leurs fossiles sont connus en Chine et en Europe (Suisse et Italie)

Les Askeptosauroidea incluent selon X. C. Wu et ses collègues en 2009 la famille des Askeptosauridae et un genre plus primitif appelé Endennasaurus.
Selon Zhao Li-Jun et ses collègues en 2013, ils regroupent directement les genres Miodentosaurus, Endennasaurus, Anshunsaurus et Askeptosaurus.

Classification 
On trouvera ci-dessous est un cladogramme simplifié de X. C. Wu et de ses collègues de 2009 montrant les relations phylogénétiques des Askeptosauroidea : 

Un cladogramme différent réalisé par Zhao Li-Jun et ses collègues en 2013, montre la position des Askeptosauroidea et l'absence de la famille des Askeptosauridae:

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria
 Thalattosauroidea

Thalattosaurien (nom scientifique)
Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Taxon fossile décrit en 2009